Villa Fridhem, Stockholm kan avse:

 Villa Fridhem, Gärdet, en villa på Gärdet, Norra Djurgården
 Villa Fridhem, Frescati, en villa på Frescati, Norra Djurgården